Marcos Zapata puede referirse a:

 Marcos Zapata (1710-1773), pintor peruano;
 Marcos Zapata Mañas (1842-1914), dramaturgo y poeta español.